Ruler steht für:

 Ruler Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bold Ruler, Vollbluthengst
 Ruler (Herrscher), Herrscher von 766 bis 768 in Tikal